Diamant (premetrostation Antwerpen), een premetrostation in de Belgische stad Antwerpen
Diamant (premetrostation Brussel), een premetrostation in de Belgische hoofdstad Brussel